Leyh ist der Familienname folgender Personen:

 Arvid Leyh (* 1968), deutscher Buchautor, Wissenschaftsjournalist und Podcaster
 Dita Leyh (* 1977), deutsche Architektin und Stadtplanerin
 Frowine Leyh-Griesser (1927–2009), deutsche Ärztin und Hochschullehrerin
 Georg Leyh (1877–1968), deutscher Bibliothekar
 Maximilian Leyh (1879–1952), bayerischer Offizier, Archivar, 1918/47 Vorstand des Bayerischen Kriegsarchivs 

Leyh steht für:
 Leyh (Nürnberg), ein Nürnberger Stadtteil